W Polsce
 Lubin – miasto i gmina miejska w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim
 Lubin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół 
 Lubin – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym 
 Lubin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg 
 Lubin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice 
 Lubin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Międzyzdroje
 Lubin – gmina wiejska
 Lubin – dawna gromada

Miejscowość w Niemczech i na Ukrainie 
 Lubin (niem. Lübben (Spreewald), dolnołuż. Lubin) – miasto w Brandenburgii, pow. Dahme-Spreewald
 Lubin – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Lubiń